Велюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Будрис, Альфредас (1918—2009) — литовский лютеранский священник, педагог, общественный деятель; почётный доктор Клайпедского университета. 
 Велюс, Гинтаутас (род. 1971) — литовский археолог, педагог. 
 Велюс, Норбертас (1938—1996) — литовский этнограф и фольклорист, исследователь литовской мифологии.